1273 км — разъезд (как тип населённого пункта) в составе городского округа город Бугуруслан Оренбургской области России.

География 
Расположен у одноимённого железнодорожного разъезда на линии Самара — Уфа, в 5,5 км к юго-западу от центра городского округа — города Бугуруслан.

История 
Населённый пункт появился при строительстве железной дороги. В селении жили семьи тех, кто обслуживал железнодорожную инфраструктуру разъезда.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Куйбышевской железной дороги. Действует железнодорожная платформа 1273 км (код 659353).

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

В пешей доступности автодорога регионального значения 53К-0732000 Самара — Бугуруслан.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Бугуруслан